Мар Зутра (Mar Sutra; Mar Zutra; сир. «мар» = «господин»):

  — иудейский амора «шестого поколения» (после 375 года); 28-й экзиларх (401—409).
 Мар Зутра II (ум. 478) — 30-й иудейский экзиларх.
  (VI век) — 31-й иудейский экзиларх, глава академии (религиозной школы) в Палестине (520 год).
 Мар Зутра (VI—VII века) — 33-й иудейский экзиларх, упомянутый в «Седер Олам Зута».

Примечания